Springer kan som auktorsförkortning betyda:

 Mark S. Springer
 Stewart Springer
 Victor G. Springer
 Martha Edith Springer

Robotskapade auktorsförkortningar